Way Out West peut désigner :

Cinéma 

 , comédie américaine de Fred Niblo sortie en 1930 ;
 Way Out West (Laurel et Hardy au Far West), film de James W. Horne sorti en 1937.

Musique

Festival 

 Way Out West, festival de musique à Göteborg en Suède.

Groupe 

 , duo de house progressive originaire du Royaume-Uni ;
 , groupe de jazz originaire de Melbourne.

Album 

 , album de Sonny Rollins sorti le  ;
 , album de Mae West sorti en 1966 ;
 , album de Pete Stanley et  sorti en 1966 ;
 , album de Richard Davis sorti en 1981.

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 1973 ;
 , chanson de  présente sur l'album Radio City sorti en  ;
 , chanson de Kurtis Blow présente sur l'album Kurtis Blow sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Way Out West, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson présente sur le film Fievel au Far West sorti en 1991.

Voir aussi